est un genre éteint de petits dinosaures à plumes de la famille des Dromaeosauridae. Un seul spécimen fossile est connu. Il a été découvert dans le Montana (États-Unis), dans la partie supérieure de la formation de Two Medicine datée du Crétacé supérieur, plus précisément du Campanien supérieur, soit il y a environ  (millions d'années).

Une seule espèce est rattachée au genre : , décrite en 2000 par David A. Burnham et ses collègues.

Étymologie 
Bambiraptor a été découvert en 1993, par un chasseur de fossiles, Wes Linster, alors âgé de 14 ans, lors d'une « chasse aux fossiles » avec ses parents dans le Parc national de Glacier au Montana.

Son nom est composé du personnage de Disney Bambi, pour rappeler sa petite taille et de raptor, voleur, un suffixe fréquemment utilisé pour les Dromaeosauridae.

Description 
 
 
Le spécimen découvert, quasi complet et bien préservé, avait une longueur totale d'environ . Il est considéré par ses inventeurs comme un juvénile ayant atteint environ 75 % de son développement complet. Son poids est estimé à environ . En 2010, Gregory S. Paul a évalué sa taille d'adulte à  de long pour un poids de .

Il possède des pattes arrière longues et puissantes, avec de longues griffes, dont une très développée, en forme de faucille, la « griffe tueuse » bien connue chez son « cousin » Velociraptor. 

Ses bras sont longs également et sa fourchette bien développée. Son corps devait être couvert de plumes même si les conditions de fossilisation n'ont pas permis leur conservation.

Paléobiologie 
Bambiraptor était un prédateur habile : avec les griffes de ses pattes antérieures, il pouvait  saisir sa proie afin de lui appliquer une morsure fatale. Il se nourrissait de petit animaux (lézards, amphibiens, petits mammifères, insectes). Agile, il courait vite et pouvait zigzaguer avec aisance en se servant de sa queue comme d'un balancier.

Classification 
La phylogénie des Dromaeosauridae est loin d'être stabilisée et chaque nouvelle espèce découverte conduit systématiquement à des révisions notables.

En 2000, Bambiraptor est placé par ses inventeurs dans la famille des Dromaeosauridae.

En 2012, P. Senter et ses collègues le placent comme un Eudromaeosauria basal.

En 2015, Robert DePalma, David Burnham, Larry Martin, Peter Larson et Robert Bakker le positionnent plus en amont, directement rattaché à la famille des Dromaeosauridae. 

En 2017, à la suite de la découverte d'un Dromaeosauridae très singulier, Halszkaraptor, A. Cau et ses collègues le replacent comme le plus basal des Eudromaeosauria dans le cladogramme ci-dessous :

Voir aussi 
 Liste des genres de dinosaures

Références taxinomiques

Annexes

Articles connexes 
 Liste des dinosaures

Notes et références

Références 

Genre de maniraptoriens préhistoriques (nom scientifique)
Dinosaure du Crétacé supérieur
Dinosaure d'Amérique du Nord
Dromaeosauridae
Formation de Two Medicine
Paléontologie aux États-Unis
Taxon fossile décrit en 2000